Rijks, bijnaam van het Rijksmuseum Amsterdam
 RIJKS®, restaurant met Michelinster in Amsterdam